Гео́рг Франц Го́фман (; 1760—1826) — немецкий ботаник и лихенолог, свыше 20 лет работавший в России, первый ординарный профессор кафедры ботаники и первый директор Ботанического сада Московского университета.

Биография 
Родился в семье доктора медицины, штадт-физика. Датой рождения долгое время источники называли 13 января 1760 года. В настоящее время ряд источников (в частности, «Московские профессора XVIII — начала XX веков») указывают:  года (). Родился в Баварии, в Маркбрейте. В родительском доме занимался главным образом музыкой и рисованием. в 13 лет отправился в Херборн к своему дяде, медику и ботанику Адаму Гофману, дочь которого обучила его языкам: латинскому, греческому, французскому. Большое влияние на выбор жизненного пути Георга Гофмана оказал дядя, заинтересовав его ботаникой.

С 17 лет учился в Эрлангенском университете, который окончил в 1786 году со степенью доктора медицины, занимался ботаникой под руководством профессора И. Х. Шребера, издал важный труд в области тайнобрачных растений — «Историю ив», для которой собственноручно выполнил все рисунки и гравюры. Читал лекции в Эрлангенском университете (1787—1792), профессор ботаники в Гёттингенском университете (1792—1803) и, одновременно, возглавлял университетский ботанический сад. Его лекции в Гёттингенском университете посещали , А. фон Гумбольдт и будущий король Баварии Людвиг (крестивший старшего сына Гофмана).

Гофману принадлежит ряд выдающихся трудов по систематике: монография о лишайниках (Enumeratio lichenum…, 1784), первая германская флора (Deutschlands Flora, Эрланген, 1794). 

Гофмана, как известного ботаника, в особенности благодаря его работам по лишайникам, в сентябре 1804 года пригласили в Россию, где он занял должность ординарного профессора открытой в том же году кафедры ботаники отделения физических и математических наук Московского университета. Создав на базе Аптекарского огорода Ботанический сад, он стал его первым директором. Гофман говорил о саде:Надеюсь, что … при благорасположении фортуны, возрастании расходов и жалований, благоприятном расширении и новых поступлениях сад наш будет не хуже ни одного из наипервейших европейских.Усилиями Гофмана в ботаническом саду были возведены две оранжереи с большой каменной аудиторией, дом директора, дом садовода и службы. Коллекции сада активно использовались для демонстрации на лекциях по ботанике (публичных и частных), которые Гофман читал на латинском и немецком языках. Помимо деятельности в университете Гофман много работал в ботаническом саду графа А. К. Разумовского в Горенках, считавшегося до  годов одним из чудес Москвы. Занимал также должность профессора ботаники и фармакологии Московской медико-хирургической академии.

Работая в Москве, Гофман опубликовал классическую монографию семейства Зонтичные (Genera Plantarum Umbelliferarum, 1814, 1816), а также описал флору Ботанического сада Московского университета, содержащее 3 528 видов растений (1808). Гофман собрал большой гербарий, вошедший в гербарий Московского университета. Гофман перевёз из Германии в Россию обширные гербарные коллекции, в том числе помимо своего личного гербария, коллекция ученика К. Линнея Ф. Эрхарта (в составе которой были образцы, принадлежащие Линнею) и значительная часть коллекции, собранной Иоганном и Георгом Форстерами во время второго кругосветного путешествия Дж. Кука. Эти коллекции являются одними из наиболее ценных материалов Гербария МГУ.

Член многих европейских и российских учёных обществ, выступил одним из основателей Московского общества испытателей природы.

Был награждён орденом Св. Анны 2-й степени (1822).

Умер от последствий тяжёлой простуды  года () в Москве.

Труды 
В своём главном труде «Лишайниковые растения…» (на латинском языке) он подробно описал накипные, листоватые и куститстые виды лишайников, сопроводив описания цветными рисунками на 72 таблицах. Гофман разделил род Lichen на ряд более мелких, создал иконографию лишайников, а также изучал возможности их хозяйственного использования (красильные и кормовые свойства).

Гофман занимался также систематикой трудных полиморфных родов и семейств цветковых растений, в частности, — зонтичных. Он положил в основу их классификации карпологические признаки; разработал терминологию вегетативных и репродуктивных органов для описания представителей семейства.

Кроме всего, Гофман был специалистом по ивам.

Библиография 
 «Enumeratio lichenum iconibus et descriptionibus illustrata» — Erlangae: W.Waltheri. 1784. 148 p.
 Historia salicum, iconibus illustrata (Лейпциг, 1785—1787)
 Vegetabilia: cryptogama (Эрланген, 1787)
 Nomenclator Fungorum (в двух томах; Берлин, 1789—1790)
 Deutschlands Flora (Erlangen, 1791; 2-е изд. — 1795)
 Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogámica Linnaei qua lichenes dicuntur… (1789—1801)
 Enumeratio plantarum et seminum hort botanici mosquensis (Москва, 1808)
 Genera Plantarum Umbelliferarum  (MOSQUAE: N.S.Vsevolozskianis. — 1814. — 222 p.)
 Herbarium vivum, sive collectio plantarum siccarum, Caesareae Universitatis Mosquensis. Pars secunda, continens plantarum copiam, in omni terra a cel. botanicis collectam, secundum Systema Linnaeanum digestam, ad positis Systematis Naturalis Jussievii ordinibus, a G. Fr. Hoffmann (Москва, 1825)

Названы в честь Гофмана 
В 1787 году  шведский ботаник Петер Улоф Сварц описал род растений семейства  и назвал в его честь Гофмана — .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Георг Франц Гофман  на Ботаническом сервере МГУ 
 

Ботаники Германии
Ботаники России
Ботаники по алфавиту
Профессора Императорского Московского университета
Доктора медицины
Члены Московского общества испытателей природы (до 1917 года)